Michael Davis (roeier) (1940), Brits roeier die uitkwam op de Olympische Zomerspelen 1960
 Michael Davis (gitarist) (1943-2012), Amerikaans basgitarist uit de band MC5
 Michael Davis (regisseur) (1961), Amerikaans regisseur
 Michael Davis (voetballer) (2002), Belgisch voetballer
 Mike Davis (schrijver) (1946-2022), Amerikaans schrijver, academicus en activist